Панямуне:
 Панямуне — город в Пагегяйском самоуправлении Таурагского уезда Литвы.
  — район города Каунас.
  — деревня в Юрбаркском районе Литвы.
  — деревня в Друскининкайском самоуправлении Литвы.
  — деревня в Биржайском районе Литвы.
 Панямуне (замок) — средневековый замок построенный в эпоху ренессанса, расположен в Юрбаркском районе Литвы.